Le championnat de République tchèque de football féminin () est une compétition de football féminin opposant les huit meilleurs clubs de République tchèque. La compétition créée en 1993 est dominée par le Sparta Prague qui est sacré champion à 21 reprises.

Histoire

Équipes actuelles

Palmarès

Bilan par clubs 
 21 titres : Sparta Prague
 8 titres : Slavia Prague

Notes et références